Князь Василий Иванович Токмаков-Звенигородский — голова, наместник и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного. Рюрикович в XX колене.

Сын князя и наместника двинского (1532) Ивана Васильевича Ноздреватого по прозванию Токмак, родоначальника князей Токмаковы-Звенигородские. Имел брата князя и окольничего Юрия Ивановича и сестру княжну (имя неизвестно) Ивановну — жена князя Андрея Дмитриевича Дашкова (1546).

Биография 
Состоял по Коломне во 2-й статье и пожалован в московские дворяне (1550). В походе на Луговых черемисов 1-й воевода Сторожевого полка (сентябрь 1554). При походе Государя к Коломне голова в Царском полку (1555). Воевода в Карачеве (1556). В походе Государя в Серпухов, состоял головою для посылок в царском полку (июнь 1556). Наместник в Путивле (1556-1558). Воевода на Псле (1559).

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 
 Древняя Российская вивлиофика. — Т. XIII.
 Токмаков-Звенигородский Василий Иванович. // Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. / Сост. Г. А. Власьев. — Т. 1. Князья Черниговские. — Ч. 1. — : Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1906. — С. 560; 565.

Василий Иванович
Воеводы Карачева
Наместники
Дворяне московские